Бабу́рка

 Бабурка — русское прозвищное имя, уменьшительное к имени Бабура.
 Бабурка — село в Запорожском районе Запорожской области Украины.
 Бабурка — неофициальное название Хортицкого района города Запорожья.